Cet article relate le parcours de l'équipe d'Iran de football lors de la Coupe du monde de football 2014 organisée au Brésil du 12 juin au .

Effectif 
Le sélectionneur Carlos Queiroz a annoncé sa liste des 23 joueurs pour le mondial.

Encadrement

Qualifications

Préparations

Coupe du monde

Premier tour - Groupe F

Iran - Nigeria

Argentine - Iran

Bosnie-Herzégovine - Iran

Notes et références 

Iran
2018